Андрей Николаевич Петров (род. 29 апреля 1954 года, Москва, СССР) — учёный в области консервирования и хранения продуктов растительного и животного происхождения, член-корреспондент РАСХН (2012), академик РАН (2016).

Биография 

Родился 29 апреля 1954 года в Москве.

В 1976 году — окончил Московский технологический институт мясной и молочной промышленности.

Доктор технических наук (2010), член-корреспондент РАСХН (2012), член-корреспондент РАН (2014), академик РАН (2016).

С 1977 по 1988 годы — младший научный сотрудник, аспирант, младший, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института молочной промышленности.

В 1983 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Стабилизация жировой фазы стерилизованных сливок путем обогащения белком».

С 1989 по 1990 годы — старший научный сотрудник Научно-производственного объединения «Мир».

С 1990 по 1992 годы — старший научный сотрудник Московского института прикладной биотехнологии, главный технолог СП Рипкон.

С 1992 года работает во Всероссийском научно-исследовательском институте технологии консервирования, где прошел путь от старшего научного сотрудника и заведующего лабораторией (1996—2010) до руководителя института (с 2010 года). В настоящее время институт входит в состав ФГБУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН.

В 2010 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Теория и практика повышения устойчивости жировой фазы консервов на молочной основе общего и специального назначения».

В 2012 году — избран членом-корреспондентом РАСХН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

В 2016 году — избран академиком РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области хранения, консервирования продуктов растительного и животного происхождения.

Научные исследования посвящены разработке и совершенствованию технологии переработки и консервирования животного и растительного сырья, агрегативной и кинетической устойчивости пищевых эмульсий; разработке научных основ производства геродиетических продуктов. Под его руководством и при непосредственном участии разработаны 40 новых технологий, включающих инновационные решения. Новые технологии консервов на молочной основе освоены более чем на 60 предприятиях России и в странах ближнего зарубежья.

Автор более 180 научных работ, из них три монографии. Имеет около 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники МГУПП